Бривьеска ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Буреба. Занимает площадь 81 км². Население — 7843 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

В Средние века Бривьеской владел знатный род Веласко. Покровителями города считаются святой Роке и святая Касильда.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Муниципалитеты Бургоса
Города Бургоса